Luc Vankrunkelsven, Belgisch geestelijke en missionaris
 Patrik Vankrunkelsven, Belgisch arts, docent en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam